Els talatosaures (Thalattosauria, gr. "llangardaixos de l'oceà") són un ordre extingit de sauròpsids (rèptils) marins que visqueren durant el Triàsic mitjà i tardà. Algunes de les seves espècies van arribar a fer 4 m de llargada incloent la seva cua llarga i aplanada que feien servir per a la propulsió sota l'aigua. Encara que superficialment semble llangardaixos, la relació exacta dels talatosaures es desconeix; s'accepta normalment que són diàpsids, però també s'ha proposat que pertanyin als ictiosaures, arcosaures, Lepidosauromorpha o al basal Neodiapsida.

Distribució 
S'han trobat fòssils de talatosaures a Califòrnia, Oregon, Nevada, i la Colúmbia Britànica. També se'n troben a Europa, (Suïssa, Àustria i Itàlia). Més recentment se n'han trobat restes a la Xina.

Sistemàtica 
La cladística reserva el nom de Thalattosauria per un clade que comprèn els talatosaures tradicionals i el grup més gran de Thalattosauriformes.

Taxonomia 
La taxonomia que es presenta a sota inclou gèneres llistats per Mikko Haaramo, amb tàxons addicionals. Thalattosauria es fa servir en el sentit més inclusiu segons Cheng et al., 2007. La família Thalattosauridae és parafilètica, ja que inclou els antecessors directes de la família Claraziidae.

 Ordre Thalattosauria
 Superfamília Askeptosauroidea
 Família Askeptosauridae
 Gènere Anshunsaurus
 Gènere Askeptosaurus
 Gènere Miodentosaurus
 Família Endennasauridae
 Gènere Endennasaurus
 Superfamília Thalattosauroidea
 Gènere Nectosaurus
 Gènere Xinpusaurus
 Família Claraziidae
 Gènere Clarazia
 Gènere Hescheleria
 Família Thalattosauridae*
 Gènere Agkistrognathus
 Gènere Paralonectes
 Gènere Thalattosaurus

Filogènia 
Mentre que Thalattosauria s'ha usat tradicionalment per al grup més gran que conté totes les famílies de "thalattosaures", recentment alguns autors per al que podria ser conegut com a Thalattosauroidea, i fan servir el clade Thalattosauriformes per la grup més gran. La filogènia que es presenta a sota segueix Haaramo (2004) and Wu et al. (2009).

Referències 

Sauropterigis
Sauròpsids del Triàsic